Inutil steht für:
 Bahía Inútil, Meeresbucht an der chilenischen Küste
 Islotes Inútil, Inseln der Antarktis